Сезон ФК «Карпати» (Львів) 2017—2018 - 25-й сезон львівського футбольного клубу Карпати у вищій лізі українського футболу. «Карпати» брали участь у змаганнях Прем'єр-ліги та кубку України.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 2 

|}

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 

 Матч перервано після першого тайму через погані погодні умови. 2-й тайм зіграно 21 лютого

Група 2

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 19 травня 2018

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 19 травня 2018

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 19 травня 2018

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 19 травня 2018

Примітки

Посилання 
Official website

Карпати
Сезони ФК «Карпати» (Львів)